EPP  eller Epp har flere betydninger:
 Europæisk Folkeparti (European Peoples Party) – et europæisk politisk parti
 Extensible Provisioning Protocol – en internet protokol
 Gruppen for Det Europæiske Folkeparti – en gruppe i Europa-Parlamentet
 Expanded polypropylene – en skumform af polypropylen
polypropylene